Jean Dumont (1667-1727), historiographe français ;
 Jean Dumont (1853-1927), typographe belge ;
 Jean Dumont (1923-2001), historien français ;
 Jean Dumont (1923-), architecte français ;
 Jean Dumont (1930-2021), personnalité politique française ;
 Jean Dumont (1943-), cycliste français.

Patronyme français